

Zmarli 
 Jeroboam I, król izraelski